Амстердамское метро использует как подземные так и наземные ветки. Сеть располагается как в Амстердаме так и в его пригородах: Амстелвен, Димен, Дёйвендрехт. Сеть принадлежит администрации Амстердама и эксплуатируется компанией Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam, помимо метро компания эксплуатирует также автобусы, трамваи и паромы.

История 
В 1968 году было принято решение о начале строительства метрополитена. Должны были быть построены четыре линии, которые соединили бы центр города с окраинами и заменили бы существующие трамвайные линии.

Линии 

В Амстердамском метро действует одна самостоятельная линия 52, на остальных участках действует маршрутная система движения поездов. В настоящее время действуют пять маршрутов. Маршруты 51, 53, 54 начинаются от станции «Centraal Station» и до станции «Spaklerweg» они следуют вместе. После станции «Spaklerweg» отсоединяется маршрут 51, который следует до конечной станции «Westwijk». От станции «Van der Madeweg» разъединяются маршруты 53 и 54. Маршрут 53 следует до конечной станции «Gaasperplas», а маршрут 54 до конечной станции «Gein». Станция «Gein» также является конечной станцией маршрута 50. От станции «Gein» до станции «Van der Madeweg» маршруты 50 и 54 следуют вместе. От станции «Oner amstel» до станции «Station Zuid» маршрут 50 следует вместе с маршрутом 51. После станции «Station Zuid» маршрут 50 следует самостоятельно до конечной станции «Isolatorweg». Всего 52 станции: 33 станции метро и 19 станций метротрама. После открытия линии Noord-Zuidlijn добавится 6 станций.

Восточная линия 
Восточная линия состоит из двух веток 53 и 54 которые соединяют центр города с жилыми районами юго-востока. в 1990 году была открыта линия 51, частично совпадающая с уже построенными. В 1997 году в систему включили линию 50, которая разгрузила центр.

Оплата проезда 
Стоимость проезда в амстердамском метро – € 3.20. Билет, сделанный в виде карты, действителен один час с момента активации в турникете и может использоваться не только в метро, но и в наземном транспорте (трамваях и автобусах). Существуют различные типы абонементов действительные на: на 1 день– € 8.50, на 2 дня – € 14.50, на 3 дня – € 20.00, на 4 дня – € 25.50, на 5 дней – € 29.50, на 6 дней – € 34.00, на 7 дней – € 37.00.

Ссылки 
 Официальный сайт на английском
 

Метрополитены Нидерландов
метро